I Letnie Igrzyska Paraolimpijskie odbyły się w dniach 18–25 września w Rzymie. Na igrzyskach startowały 23 państwa. Zostało rozegranych 57 konkurencji w 8 dyscyplinach. Igrzyska otworzył prezydent Włoch Camillo Giardina. Głównym stadionem igrzysk był Acqua Acetosa.

Wyniki 
 łucznictwo
 lekkoatletyka
 strzelanie z łuku rzutkami
 snooker
 pływanie
 tenis stołowy
 koszykówka na wózkach
 szermierka na wózkach

Tabela medalowa 
Na podstawie:

Przypisy

Bibliografia 

 ROME 1960 PARALYMPIC GAMES

 IPC